Шостек — фамилия польского происхождения.

Известные носители:
 Шостек, Адам — польский рок-музыкант, ударник группы «The Lollipops».
 Шостек-Медуховская, Анна — польский зоолог, иммунолог, профессор, сотрудник Польской академии наук.
 Шостек, Анджей (род. 1945) — польский римско-католический священник, профессор философии, ректор Люблинского католического Университета, член Польской академии знаний.
 Шостек, Блажей (1915—1991) — польский военный, командир округа Батальонов Хлопских.
 Шостек, Дариуш — польский юрист, профессор.
 Шостек-Радковская, Кристина (род. 1933) — польская оперная певица (меццо-сопрано) и педагог.
 Шостек, Лукаш (род. 1983) — польский регбист, игрок сборной.
 Шостек, Марек (род. 1957) — польский генерал, Генеральный директор службы исполнения наказаний Польши (2006).
 Шостек, Матеуш (род. 1989) — польский спортсмен (спидвей), призёр чемпионата Польши.
 Шостек, Мечислав (1933—2021) — польский врач, профессор, посол на Сейм.
 Шостек, Ноэль (род. 1966) — бельгийский велогонщик.
 Шостек, Слава — польская микробиолог, профессор Ягеллонского университета.
 Шостек, Тереса (род. 1951) — польская историк, профессор, сотрудник Польской академии наук.
 Шостек, Ярослав (род. 1968) — польский футбольный судья высшей лиги.

 Шостек (деревня) — деревня в Польше, Мазовецкое воеводство, Седлецкий повят, гмина Водыне